Амастрида — правителька Гераклеї Понтійської, племінниця Дарія III
 Амастрида — стародавнє місто в Пафлагонії, назване на честь Амастриди Гераклейської, нинішня Амасра у Туреччині